Belisana – asteroide della fascia principale del sistema solare.
 Belisana – divinità della mitologia celtica.
 Belisana – genere di ragni della famiglia Pholcidae